Mahmud Nedim Paşa (Istanbul, 1817/1818 - 1883), gran visir otomà
 Mahmud Paixà (governador) (? - 1567), governador otomà del Iemen i Egipte d'origen bosnià
 Mahmut Paixà Angelovitx (? - 1474), gran visir otomà i poeta
 Mahmud Şevket Paşa (Bagdad, 1856 - 1913), gran visir otomà